Эль-Эскориаль ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 68,8 км². Население — 15108 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км. К городу относится дворец-монастырь Эскориаль.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de El Escorial 
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Ficha municipal 
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Series estadísticas del municipio
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: Nomenclátor Oficial y Callejero

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида